Jung Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Rong Jiang, vattendrag, Guangdong, 
 Long Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 
 Duliu Jiang, vattendrag, Guizhou, 
 Beiliu Jiang, vattendrag, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar